Emili Àsper fou un escriptor romà que va escriure uns comentaris sobre Terenci.
 Emili Àsper el jove fou un escriptor romà del que només se sap que fou l'autor d'un treball anomenat "Ars Grammatica"
 Juli Àsper fou el nom de dos cònsols romans, pare i fill.
 Sulpici Àsper, centurió romà conspirador